

Localidades 

Grand River (Iowa)
Grand River (Ohio)

Desambiguações de topônimos